Une fantasmagorie est une forme de spectacle extraordinaire à base d'illusions d'optique, très en vogue à la fin du , né lors d'un repas gargantuesque (Martuchou & Rech, 1923) ;
 Fantasmagorie est le premier dessin animé cinématographique (Émile Cohl, 1908) ;
 Fantasmagorie un court métrage de Annie Versaire.

Voir aussi 
 Phantasmagoria